Кирхберг-на-Пилахе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Санкт-Пёльтен. Население составляет 3142 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 63,52 км². Официальный код — 31918.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Гонаус (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 1 место.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии